Una () ist eine Stadt (Municipal Council) im indischen Bundesstaat Himachal Pradesh.

Sie bildet das Verwaltungszentrum des gleichnamigen Distrikts.
Beim Zensus 2011 betrug die Einwohnerzahl 18.722. 91 % sind Hindus, 6,9 % Sikhs.
Una liegt auf einer Höhe von  im beiderseits von Siwalikketten flankierten Flusstal des Swan, der in südöstlicher Richtung dem Satluj zufließt.

Klima 
Das Klima in Una ist subtropisch. In den Sommermonaten Juli und August, während der Monsunzeit, fallen die meisten Niederschläge. Der durchschnittliche Jahresniederschlag beträgt 1100 mm. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 23,6 °C.

Einzelnachweise 

Municipal Council in Himachal Pradesh
Ort in Himachal Pradesh
Distrikt Una